la kuna croate utilisée par l'État indépendant de Croatie de 1941 à 1945 ;
 la kuna croate utilisée par la République de Croatie de 1994 à 2022.

Monnaie croate